Doppl ist der Name folgender Orte:

 Doppl (Gemeinde Altenfelden), Ortschaft in der Marktgemeinde Altenfelden, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Doppl (Gemeinde Kottes-Purk), Katastralgemeinde der Marktgemeinde Kottes-Purk, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Doppl (Leonding), Ortschaft in der Stadtgemeinde Leonding, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Doppl (Gemeinde Pram), Ortschaft in der Marktgemeinde Pram, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Doppl (Gemeinde Oberhofen), Ortsteil von Oberhofen am Irrsee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Doppl (Gemeinde Schwertberg), Ortschaft in der Marktgemeinde Schwertberg, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Doppl (Gemeinde Sankt Marienkirchen), Ortschaft in der Marktgemeinde St. Marienkirchen an der Polsenz, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Doppl (Gemeinde Anthering), Ortsteil von Anthering, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Doppl (Gemeinde Obertrum), Ortsteil von Obertrum, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg

Siehe auch:
 Doppel
 Dopl